Viatcheslav Valerievitch Kouliomine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Noguinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou, il joue ses premiers matchs en Ligue continentale de hockey en 2009. Il remporte la Coupe Kharlamov 2011 avec la Krasnaïa Armia, équipe réserve du CKSA Moscou dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Lors du championnat du monde moins de 18 ans 2008, il représente la Russie. L'équipe s'incline en finale 8-0 contre le Canada. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre l'Ukraine au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| 36|| 12|| 12|| 24|| 26|| 10|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 29|| 3|| 9|| 12|| 35|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Krasnaïa Armia || MHL || 14|| 8|| 7|| 15|| 12|| 4|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 54|| 6|| 12|| 18|| 38|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| 16|| 7|| 6|| 13|| 12
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 8|| 4|| 6|| 10|| 6|| 15|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2011-2012|| CSKA Moscou || KHL || 35|| 3|| 6|| 9|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| HK Vitiaz || KHL || 30|| 1|| 5|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 51|| 6|| 11|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 37|| 5|| 4|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 59 || 6 || 7 || 13 || 26 || 10 || 3 || 0 || 3 || 18
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 55|| 4|| 5|| 9|| 41|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 21|| 1|| 0|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 41|| 3|| 4|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 41 || 10 || 2 || 12 || 19 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 35 || 4 || 4 || 8 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 3|| 4|| 35|| +3||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|Sixième de l'élite

Références 

Naissance à Noguinsk
Naissance en juin 1990
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou